De  Asian Club Championship 1987 (Aziatisch Kampioenschap voor landskampioenen) was de tweede editie van de Asian Champions Cup. Het voetbaltoernooi werd in december 1986 gehouden in Riyad, Saoedi-Arabië. Het toernooi werd gewonnen door Daewoo Royals.

Eerste ronde 
 Groep 1 : Police FC (Jemen)
 Groep 2 : Al-Talaba Bagdad (Irak)
 Groep 3 : Al Hilal Riyad (Saoedi-Arabië) en Al-Arabi SC Doha (Verenigde Arabische Emiraten)
 Groep 4 : Malavan FC (Iran) en Saunders SC (Sri Lanka)
 Groep 5 : Selangor FA (Maleisië)
 Groep 6 : Tiga Berlian (Indonesië)
 Groep 7 : Liaoning FC (China) en Furukawa FC (Japan)
 Groep 8 : South China AA (Hongkong) en Hap Kuan (Macau)

Tweede ronde

Groep A 

alle wedstrijden werden gespeeld in Bagdad, Irak.

Groep B 

Alle wedstrijden werden gespeeld in Saoedi-Arabië.

Groep C 

Alle wedstrijden werden gespeeld in Hongkong.

Groep D 

Alle Wedstrijden werden gespeeld in Kuala Lumpur, Maleisië.

Finaleronde

Externe link 
 Aziatische club competities 1986 op  RSSSF.com

Voetbal in 1987
Asian Club Championship